Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — термин, который может означать следующее:
 Накомарник — средство защиты от укусов комаров.
 Пчеловодный костюм — средство защиты от укусов пчёл.
 Противочумный костюм — комплект специальной одежды, используемый персоналом медицинских учреждений при работе в условиях возможного заражения возбудителями особо опасных инфекций, в первую очередь чумы
 Средства индивидуальной защиты — (противогазы) приспособления, предназначены для защиты кожных покровов и органов дыхания от воздействия отравляющих веществ и других вредных примесей в воздухе.
 Средства индивидуальной защиты экипажа — аварийно-спасательные скафандры, дыхательные маски, обеспечивающие защиту экипажа в аварийных ситуациях — при разгерметизации отсека, возникновении пожара и т. п.; — космические скафандры для обеспечения выхода и работы человека в космическом пространстве вне отсека КЛА. (Система жизнеобеспечения)
 Средства индивидуальной защиты летательных аппаратов — см. Средства радиоэлектронного противодействия
 Средства индивидуальной защиты рук пожарных — см. Нормы пожарной безопасности
 Средства индивидуальной броневой защиты
 Шлем из брони для военнослужащих, а также защитный головной убор у других категорий лиц, действующих в опасных условиях (шахтеры, строители, спелеологи, спасатели, парашютисты и т. д.).
 Броневой жилет — средство индивидуальной броневой защиты, спецодежда предотвращающая проникновение пули в тело и, следовательно, защищающая от выстрелов.
 Броневой щит — средство индивидуальной броневой защиты.
 Броневой костюм — средство индивидуальной броневой защиты.
 Мотоциклетный шлем — это средство защиты при езде на мотоцикле. Обязательно к использованию. Помимо чисто защитных функций, с которыми многим мотоциклистам не приходится сталкиваться ни разу в жизни, шлем предохраняет голову от ветра, воды и пыли.
 Доспехи — специальная одежда, предназначенная для защиты надевшего их человека чаще всего от холодного оружия.
 Маска — Защитные маски исполняют следующие функции: Обеспечивают подвод воздуха или иной кислородосодержащей смеси для дыхания. Защищают лицо от летящих объектов или опасной окружающей среды с сохранением возможности визуального наблюдения. Многие маски выполняют обе функции.
 и многое, многое другое.

См. также 
 Пояс верности

Примечания

Ссылки 
 Статья: Об учете затрат на форменную и специальную одежду
 Средства защиты на производстве

Средства индивидуальной защиты